

Geografia

Austria 
 Großklein – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Leibnitz
 Groß Gerungs – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Zwettl
 Groß-Siegharts – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Waidhofen an der Thaya

Niemcy 
 Groß Klein – dzielnica Rostocku

Osoby 
 Hubert Groß (1896–1992) – niemiecki architekt
 Ricco Groß (ur. 1970) – niemiecki biathlonista
 Volkmar Groß (ur. 1948) – niemiecki piłkarz

Zobacz też  
 Gros
 Gross